Paperino e la gara dei Raspasabbia (The Beachcombers' Picnic), nota al pubblico italiano anche con il titolo Paperino e la gara di raspasabbia, è una storia di 10 tavole scritta da Carl Barks e pubblicata per la prima volta sul numero 224 di Walt Disney's Comics and Stories del maggio 1959.

In Italia fu pubblicata la prima volta sul numero 39 dell'Almanacco Topolino del marzo 1960.

Trama 
A Paperopoli si svolge il picnic dei Raspasabbia, durante il quale se un ragazzo trova un oggetto nella sabbia che paice ad una ragazza, questa gli consentirà di essere suo compagno al picnic. 
Paperino si mette subito a cercare conchiglie fossili, aiutato dai nipotini, per donarle a Paperina, ma in gara c'è anche Gastone che con la sua fortuna crea a Paperino non pochi problemi. 
Un'onda anomala interromperà momentaneamente la gara, al termine della quale saranno Qui, Quo, Qua i cavalieri scelti da Paperina.

Note 
Questa storia è una nuova versione di Paperino e la margherita (1950), nella quale Paperino e Gastone dovevano trovare una margherita per fare da cavaliere a Paperina durante il picnic del Club dei Fiori Selvatici di Paperopoli.

Altre pubblicazioni italiane 
Super Almanacco Paperino (seconda serie) n. 7 (1/1981)
Paperino n. 35 (3/1987)
Paperino Mese n. 107 (5/1989)
Zio Paperone n. 55 (4/1994)
La grande dinastia dei paperi n. 17 (19/5/2008)

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Qui, Quo, Qua
Carl Barks